Medio, en biología, puede referirse a:

 Medio ambiente natural, conjunto de valores naturales existentes en un lugar y en un momento determinados, que influyen en la vida de los seres vivos.
 Medio de cultivo, gel o solución que cuenta con los nutrientes necesarios para permitir el crecimiento de microorganismos, células, tejidos, etc.

Asimismo, en comunicación, puede hacer referencia a:
 Medio de comunicación, el instrumento o forma de contenido por el cual se lleva a cabo el proceso de la comunicación.
 Medio de comunicación de masas, el «medio de comunicación» recibido simultáneamente por una gran audiencia.
 Medios sociales, plataformas de comunicación en línea donde el contenido es creado por los propios usuarios.

También, en deporte, puede referirse a:
 Medio tiempo, periodo de descanso entre las dos mitades de un juego de fútbol, rugby y otros deportes.
 Mediocampista o centrocampista, futbolista que juega en el centro del campo.

Además, puede hacer referencia a:
 Un medio, la fracción irreducible ½, equivalente a 0.5 en notación decimal.
 Medio social o entorno social, lugar en el cual existe y se desarrolla un individuo humano.
 Medios de producción, recursos que posibilitan a los productores la realización de algún trabajo.
 Provincia de Medio Campidano, de la región de Cerdeña  (Italia), creada por ley en el año 2001, que estuvo operativa desde 2005 hasta 2016.

Enlaces externos